Dana (voornaam), een meisjesvoornaam 
 Ana (godin) (ook Dana genaamd), in de Ierse mythologie de naam van een Keltische moedergodin 
 Mount Dana, een berg in het Nationaal park Yosemite (Verenigde Staten) 
 Dana (natuurgebied), een natuurgebied in Jordanië 
 Dana (Illinois), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois 
 Dana (Indiana), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Indiana 
 Dana (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa 
 Dana (Nepal), een plaats in Nepal 
 Dana (Indonesië), een eiland, onderdeel van de Kleine Soenda Eilanden van Indonesië 
 Dana (Turkije), een eiland op de Cilicische kust van Turkije 
 Dana van Dreven, een Nederlandse diskjockey, draaiend onder de naam Lady Dana
 Dana Scallon, de Ierse zangeres die onder artiestennaam Dana in 1970 het Eurovisiesongfestival won 
 Dana Winner, Belgische zangeres
 Dana International, de Israëlische zangeres, winnares van het Eurovisiesongfestival in 1998 
 James Dwight Dana (1813-1895), Amerikaans geoloog 
 Paul Dana (1975-2006), Amerikaans autocoureur 
 Viola Dana (1897-1987), Amerikaans actrice